Böggemann ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Böggemann (Biologe) (* 1968), deutscher Biologe 
 Markus Böggemann (* 1969), deutscher Musikwissenschaftler und Hochschullehrer